USS Card (CVE-11) («Кард») — авианосец ВМС США типа «Боуг». В строю с 1942 года, участвовал во Второй мировой войне. Известен тем, что в течение нескольких месяцев 1943 года потопил в северной и центральной Атлантике по меньшей мере 8 немецких подводных лодок. После войны находился некоторое время в резерве, затем переклассифицирован в авиатранспорт. В этом качестве участвовал в войне во Вьетнаме; в мае 1964 года в гавани Сайгона подорван вьетконговскими боевыми пловцами и сел на грунт. Списан в 1970 году.

Вторая мировая война

Постройка и ввод в строй 
«Кард» был заложен 27 октября 1941 года на верфи судостроительной компании «Сиэттл-Такома» (г. Такома, штат Вашингтон), спущен на воду 27 февраля 1942 года. Название получил в честь одного из проливов во Флориде, к югу от Майами. Первоначально он строился как авиатранспорт, но с августа 1942 года стал достраиваться как вспомогательный авианосец. Корабль был включен в состав флота 8 ноября с бортовым номером CVE-11.

В начале 1943 года «Кард» совершил переход на Атлантику и некоторое время проходил испытания в Чесапикском заливе. Первый выход в море с боевым заданием он совершил в мае 1943 года, осуществив перевозку самолетов для нужд американских сил, высаживавшихся в Марокко.

Противолодочная деятельность в 1943-44 годах 
В июле 1943 года «Кард» был вновь переклассифицирован — в эскортный авианосец, и вскоре (27 июля) вышел из Норфолка в боевой поход во главе авианосной противолодочной группы TG 21.14. В течение августа самолёты «Карда» уничтожили в районе Азорских островов 4 немецких подводных лодки (ПЛ): 7 августа — U-117, 9 августа — U-664, 11 августа — U-525 и 27 августа — U-847.

Второй поход группы во главе с «Кардом» (25 сентября — 9 ноября) оказался также весьма результативным. Американскому соединению удалось обнаружить группу ПЛ, дозавправлявшихся топливом, и 4 октября самолёты «Карда» потопили сразу две лодки — U-460 и U-422. 13 октября была потоплена U-402, а 31 октября — U-584. Все лодки в течение обоих походов были потоплены самолётами «Эвенджер» и «Уайлдкэт» с применением глубинных бомб и торпед с акустическим самонаведением Mark 24.

Третий поход группы состоялся 24 ноября 1943 — 2 января 1944 года. 23 декабря соединение обнаружило крупную группу немецких ПЛ, в течение 5 часов войдя в контакт с 12 лодками. Корабли соединения в этот день потопили U-645 при потере эсминца «Лири». Самолёты авианосца в течение всей ночи вели преследование нескольких ПЛ.

В марте — мае 1944 года «Кард» привлекался для транспортных целей, осуществляя перевозки в Касабланку. После этого корабль прошел ремонт. 25 июня он вновь вышел в боевой поход во главе авианосной противолодочной группы TG 22.10. 5 июля эсминцы группы потопили ПЛ U-233, взяв в плен бо́льшую часть её экипажа.

В целом на счету «Карда» 8 уничтоженных лодок, а если считать все ПЛ, потопленные группой во главе с «Кардом», то 11. Это делает «Кард» одним из наиболее результативных по этому показателю кораблей стран антигитлеровской коалиции (на первом месте — американский авианосец «Боуг», головной корабль серии, к которой принадлежал и «Кард», с 13 потопленными ПЛ).

1944—1945 годы 
Последующая служба «Карда» была менее примечательной. Несмотря на несколько боевых походов, кораблю больше не удалось уничтожить ни одной подлодки, хотя 12 октября 1944 года его самолёты участвовали в атаке немецкой ПЛ у Азорских островов. После короткого ремонта в феврале 1945 года на авианосец в очередной раз были возложены транспортные функции. Летом корабль был переведён на Тихоокеанский театр, где также выполнял преимущественно задачи по перевозке войск и военных грузов. Он также использовался для обучения лётчиков палубной авиации. По итогам Второй мировой войны «Кард» был удостоен знака отличия Президента США и трёх звезд за службу.

Последующая служба

Послевоенный период 
13 мая 1946 года «Кард», находившийся на тот момент в Норфолке, был выведен из боевого состава флота в резерв. Он стал вспомогательным авианосцем, будучи несколько раз в течение 1950-х годов переклассифицирован; соответственно неоднократно менялся и бортовой номер корабля.

Война во Вьетнаме 
В 1958 году «Кард» был вновь введён в активную службу в связи с нарастанием напряжённости во Вьетнаме. Корабль, находясь в подчинении Командования морских перевозок с гражданским экипажем активно привлекался для транспортировки во Вьетнам авиационной техники.

2 мая 1964 года корабль, находясь в гавани Сайгона, был подорван вьетконговскими боевыми пловцами, установившими на его днище мины (один член экипажа погиб). «Кард» сел на грунт, в связи с чем в источниках этот инцидент обычно описывается как его потопление. Однако уже через две недели он был поднят и направлен на ремонт. В декабре он снова вошёл в строй.

«Кард» был списан в 1970 году и в следующем году разобран на металл.

См. также 
 Подрыв авиатранспорта «Кард» 
 Список эскортных авианосцев ВМС США

Примечания 

Эскортные авианосцы типа «Боуг»